Tettigonia är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl von Linné 1758. Tettigonia ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Tettigonia